Чипчак () — река на спорном участке индо-китайской границы

География 
Река начинается на южных склонах горы Каракорума, и течёт на запад по урочищу Чанцуньмо по территории, которая в настоящее время контролируется Китаем. Затем на территории, контролируемой Индией, она поворачивает на юго-запад по равнине Депсанг и впадает в реку Шайок.

Примечания

Ссылки 
 Китайская карта спорного участка индо-китайской границы

Реки Ладакха
Притоки Шайока
Аксайчин